Tabitha est un prénom féminin. Il peut renvoyer à :

Personnage biblique 
 Tabitha, également connue sous le nom de Dorcas, chrétienne ressuscitée par l'apôtre Pierre selon les Actes des Apôtres.

Prénom

Fiction 
 Tabitha Smith, personnage de fiction, une super-héroïne appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Tabitha, titre originel de la série télévisée américaine Tabatha.

Voir aussi 
  (diminutif).
 

Prénom féminin
Prénom américain